Илья́ Алекса́ндрович Стефано́вич () — российский и украинский футболист, нападающий московского «Торпедо».

Клубная карьера 
Стефанович начал заниматься футболом в 11 лет в ДЮСШ №2 города Новоуральска. Летом 2014 года перешёл в академию московского «Локомотива».

Зимой 2015 года Стефанович подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Знамя Труда». После окончания сезона 2014/2015 он перешёл в молодёжную команду «Кубани».

29 августа 2016 года Стефанович пополнил состав клуба «Афипс». В сезонах 2016/2017 и 2017/2018 становился с клубом серебряным призёром ПФЛ (зона «Юг»), суммарно забив 7 голов.

19 июля 2018 года на правах свободного агента перешёл в новороссийский «Черноморец». Стал лучшим бомбардиром команды, забив 10 голов.

11 июля 2019 года заключил контракт с клубом «КАМАЗ». 25 декабря 2019 года расторг контракт и перешёл в «Велес», с которым поднялся в ФНЛ.

16 января 2021 года пополнил состав омского «Иртыша».

Летом 2022 года подписал контракт с «Волгарем».

3 февраля 2023 года был куплен московским «Торпедо». Сумма трансфера составила 11 миллионов рублей.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Афипс»
 Серебряный призёр ПФЛ (зона «Юг») (2): 2016/17, 2017/18

 «Велес»
 Победитель ПФЛ (зона «Запад»): 2019/20
 Итого : 1 трофей

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Знамя Труда»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Афипс»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Велес»
Игроки ФК «Иртыш» Омск
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Торпедо» Москва